Osoby o tym nazwisku:
 Albert Riera − hiszpański piłkarz
 Anna María Aranda Riera − rzymskokatolicka błogosławiona
 Fernando Riera − chilijski piłkarz
 Jan Agramunt Riera − rzymskokatolicki ksiądz, męczennik
 Llorenç Riera Ortega − hiszpański piłkarz
 Oriol Riera − hiszpański piłkarz
 Teresa Riera Madurell − katalońska polityk i pracownik naukowy, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Miejscowości o tej nazwie:
 Riera de Torrentbó − miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona
 Marquès Casa Riera − miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona